William Fox poate fi:

William Fox (politician) fost prim ministru din Noua Zeelandă
William Henry Fox Talbot, pionier în domeniul fotografiei
William Darwin Fox cercetător în domeniul dinozaurilor
William Fox (producător) de filme, numit și Wilhelm Fuchs azi  20th Century Fox

Vezi și
Fox